Dirty Rotten Scoundrels pode se referir a:

 Dirty Rotten Scoundrels (filme)
 Dirty Rotten Scoundrels (musical)

Desambiguação